Novak Đoković era il detentore del titolo, ma in questa edizione è stato sconfitto in finale da Rafael Nadal che con questa vittoria si è aggiudicato il suo decimo torneo.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Novak Đoković (finale) 
  Rafael Nadal (campione) 
  Daniil Medvedev (secondo turno)
  Dominic Thiem (terzo turno)
  Stefanos Tsitsipas (quarti di finale)
  Alexander Zverev (quarto di finale)
  Andrej Rublëv (quarti di finale)
  Diego Schwartzman (secondo turno)

  Matteo Berrettini (terzo turno)
  Roberto Bautista Agut (terzo turno)
  Pablo Carreño Busta (secondo turno, ritirato)
  David Goffin (secondo turno)
  Denis Shapovalov (terzo turno)
  Gaël Monfils (primo turno)
  Hubert Hurkacz (primo turno, ritirato)
  Grigor Dimitrov (primo turno)

Wildcard 

  Salvatore Caruso (primo turno)
  Gianluca Mager (secondo turno)

  Lorenzo Musetti (secondo turno) 
  Stefano Travaglia (secondo turno)

Qualificati 

  Cameron Norrie (secondo turno)
  Alejandro Davidovich Fokina (terzo turno)
  Hugo Dellien (secondo turno)
  Tommy Paul (primo turno)

  Kamil Majchrzak (primo turno)
  Roberto Carballés Baena (primo turno)
  Federico Delbonis (quarti di finale)

Lucky loser 

  Aljaž Bedene (primo turno)

  Yoshihito Nishioka (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Internazionali d'Italia 2021